Philip Dunne est un nom pouvant désigner:

  (1904-1965), homme politique unioniste anglais
 Philip Dunne (1908-1992), réalisateur et producteur américain
 Philip Dunne (né en 1958), homme politique conservateur britannique

Voir aussi 
 

Dunne, Philip